Bohonal de Ibor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bohonal de Ibor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Bohonal de Ibor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar